Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Italiaanse club AS Roma hebben getraind vanaf 1927 tot op heden. De seizoenen die in het lichtblauw zijn aangeduid, zijn seizoenen waarin Roma kampioen werd in de Serie A.

Roma
AS Roma
Trainers